Die 1. Divisjon 1973 war die 29. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die elfte Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 1. Mai 1973 und endete am 14. Oktober 1973.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende.
Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Viking Stavanger wurde zum zweiten Mal hintereinander norwegischer Meister. Es war der insgesamt dritte Titel für diese Mannschaft.

Vom zweiten bis zum letzten Spieltag führte Viking die Tabelle an. Zur Mitte der Saison betrug ihr Vorsprung mindestens vier bis maximal sechs Punkte. Schon am vorletzten Spieltag konnten sie sich die Meisterschaft sichern.

Von den Aufsteigern Frigg Oslo FK, Raufoss IL und Start Kristiansand musste nur Frigg wieder absteigen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der 1. Divisjon hatten am Ende der Saison mit Mjøndalen IF und Raufoss IL zwei Mannschaften sowohl die gleiche Punktanzahl als auch Tordifferenz.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1973

Fußballsaison 1973
Eliteserien-Saison (Fußball)